Геннадий Михайлович Добров:
 Добров, Геннадий Михайлович (1929—1989) — учёный.
 Добров, Геннадий Михайлович (1937—2011) — художник.